Hollins kan syfta på:

 Laura Hollins, känd som Agyness Deyn
 Hollins, Alabama
 Hollins, Virginia